Па́вел Па́ршин: Паршин, Павел Анатольевич (род. 1975) — украинский футболист, тренер.
 Паршин, Павел Геннадьевич (род. 1994) — российский легкоатлет.